

Дани сећања 

1340-е пне.